Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da João Sousa.

In finale Philipp Kohlschreiber ha sconfitto Sousa con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Robin Haase (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (secondo turno)
 Jiří Veselý (secondo turno)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

Wildcard 

  Tommy Haas (primo turno)
  Gerald Melzer (quarti di finale)

 Sebastian Ofner (semifinale)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)

 Maximilian Marterer (primo turno)
 Miljan Zekić (secondo turno)

Lucky loser 
  Thiago Monteiro (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2017